Biografies:
 Aurora Picornell Femenies (Es Molinar, 1912 – Ciutat de Mallorca, 1937), sindicalista mallorquina.
 Bernat Picornell i Richier (Marsella, 1883 – Barcelona, 1970), nedador i dirigent esportiu.
 Climent Picornell Bauzà (Ciutat de Mallorca, 1949), professor, escriptor i editor mallorquí.
 Joan Antoni Picornell i Obispo (1782 – s. XIX), periodista, fill de Joan Maria Picornell i Gomila.
 Joan Baptista Marià Picornell i Gomila  (Ciutat de Mallorca, 1759 – Cuba, 1825), metge i polític mallorquí.
 Mateu Picornell i Cladera, geògraf mallorquí, professor de la Universitat de les Illes Balears.
 Micologia:
 Camagroc o picornell de càrritx (Cantharellus lutescens), bolet comestible.
 Picornell pelut, diversos bolets.
 Rossinyol (bolet) o picornell (Cantharellus cibarius), bolet comestible molt apreciat.

Institucions 
 Museo de Arte contemporáneo Castilla-La Mancha Fernando Picornell, institució cultural d'Hellín (província d'Albacete)
 Piscines Picornell o Piscines Bernat Picornell, instal·lació esportiva situada a Barcelona